Nova Ruta de la Seda, projecte de cooperació internacional proposat pel president xinès Xi Jinping
 Centre Espacial de Noruega (del seu nom en noruec Norsk Romsenter), agència de recerca espacial de Noruega
 Llançament espacial sense coet (del seu nom en anglès Non-Rocket Spacelaunch), llançament espacial basat en un sistema diferent del coet d'un sol ús
 NRs també és una abreviatura de la rupia nepalesa, moneda oficial del Nepal